Escola d'Administració de Baviera (del seu nom en alemany Bayerische Verwaltungsschule), escola d'administració pública amb seu a Munic (Alemanya)
 Biblioteca Virtual en Salud, biblioteca digital sobre temes de salut promoguda per l'Organització Panamericana de la Salut
 Batman v Superman: Dawn of Justice, pel·lícula de 2016 produïda als Estats Units